Les Masters d'Allemagne de snooker 2016 sont un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2015-2016 de snooker. Il s'est déroulé du 3 au 7 février 2016 au Tempodrom de Berlin. 

Mark Selby en est le tenant du titre. L'Anglais Martin Gould remporte l'épreuve en battant en finale le joueur Belge Luca Brecel par 9 frames à 5.

Dotation

Tableau

Finale 

2016
Sport en Allemagne en 2016
Sport en février 2016
Snooker en 2016